Lange Frans kan verwijzen naar het pseudoniem van:
Lange Frans (rapper), een Nederlandse rapper
Klaas Bruinsma (drugsbaron), een Nederlandse drugsbaron
Franciscus van Ostaden, een Nederlands schrijver van kinderboeken die de bijnaam d'n lange Frans had